Filmstaden kan syfta på:

Biografer 
Filmstaden – en svensk biografkedja
Filmstaden Bergakungen – en biograf i Göteborg
Filmstaden Heron City – en biograf i shopping- och nöjescentret Heron City i Kungens kurva, Stockholm
Filmstaden Kista – en biograf i Kista Galleria, Stockholm
Filmstaden Sergel – en biograf vid Hötorget, Stockholm
Filmstaden Sundsvall – en biograf i Sundsvall
Filmstaden Söder – en biograf på Södermalm, Stockholm
Filmstaden Täby – en biograf i Täby
Filmstaden Vällingby – en biograf i Vällingby City, Stockholm

Nedlagda biografer 
Filmstaden (Mäster Samuelsgatan) – en biograf i Stockholm
Filmstaden Downtown – en biograf i Göteborg

Filmstudioanläggning 
Filmstaden, Råsunda – Svensk Filmindustris före detta filmstudioanläggningar i Råsunda